Tri-County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Tri-County Airport (Colorado)
 Tri-County Airport (Florida)
 Tri-County Airport (Illinois)
 Tri-County Airport (North Carolina)
 Tri-County Airport (Ohio)
 Tri-County Regional Airport in Lone Rock, Wisconsin
 Arcade Tri-County Airport in Arcade, New York